Чемпионат Европы по академической гребле 2008 года проводился в греческом городе Марафон с 19 по 21 сентября.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Чемпионат Европы по академической гребле 2008 на сайте Федерации гребли академической

Чемпионаты Европы по академической гребле
Чемпионаты Европы в Греции
События в Аттике
Сентябрь 2008 года
академическая гребля
Спорт в Греции в 2008 году